Bretton Stamler (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Traders de Fort Saskatchewan || LHJA ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||61 ||0 ||9 ||9 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||72 ||4 ||9 ||13 ||106 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-  
|2005-2006 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||56 ||5 ||10 ||15 ||102 ||7 ||0 ||4 ||4 ||8
|-
|2006-2007 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||72 ||8 ||24 ||32 ||135 ||11 ||0 ||1 ||1 ||14
|- 
|2007-2008 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||43 ||1 ||16 ||17 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Broncos de Swift Current || LHOu ||28 ||3 ||6 ||9 ||56 ||12 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|2008-2009 || Université du Nouveau-Brunswick || SUA ||27 ||4 ||9 ||13 ||39 ||9 ||0 ||1 ||1 || 18
|-
|2009-2010 || Université du Nouveau-Brunswick || SUA ||28 ||5 ||9 ||14 ||18 ||3 ||0 ||1 ||1 || 0
|-
|2010-2011 || Université du Nouveau-Brunswick ||SUA ||28 ||1 ||13 ||14 ||30 || 12|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2011-2012 || Université du Nouveau-Brunswick ||SUA ||28 ||8 ||12 ||20 ||14 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2011-2012 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||11 ||0 ||0 ||0 || 2
|-
| 2012-2013 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||15 ||1 ||0 ||1 ||35 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2012-2013|| Road Warriors de Greenville || ECHL || 34 || 4 || 2 || 6 || 35 || - ||- ||- ||- || -
|-
| 2013-2014 || Road Warriors de Greenville || ECHL || 30 || 0 || 3 || 3 || 49 || 16 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 39 || 2 || 6 || 8 || 48 || - ||- ||- ||- || -
|-
| 2014-2015 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 5 || 0 || 3 || 3 || 2 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2014-2015 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 7|| 0|| 0 || 0 || 4 || - ||- ||- ||- || -
|-
| 2014-2015 || Hamburg Freezers || DEL|| 24|| 1|| 11|| 12|| 38|| - ||- ||- ||- || -
|-
| 2015-2016 || Augsburger Panther || DEL|| 29|| 3|| 4|| 7|| 101|| - ||- ||- ||- || -
|-
|2016-2017 || Frederikshavn White Hawks || Metal-Ligaen ||43 ||3 ||9 ||12 ||30 ||15 ||0 ||2 ||2 ||10 
|-
|2017-2018 || Renon Sport || Alps HL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Stony Plain Eagles || ()||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur du Frederikshavn IK